ZDK – Zakładowy Dom Kultury (Polska)
 Zakładowy Dom Kultury w Sanoku
 ZDK – Zgromadzenie Demokratyczno-Konstytucyjne (tunezyjska partia polityczna,)